Aiden Harangi, né le  à Zwingenberg, est un footballeur hongro-américain qui joue au poste de milieu défensif à l'Eintracht Francfort.

Biographie

Carrière en club 
Né à Zwingenberg en Allemagne, Aiden Harangi commence à jouer à Reston, en Virginie aux États-Unis, avant de retourner en Allemagne où il intègre le centre de formation de l'Eintracht Francfort.

Carrière en sélection 

Aiden Harangi possède la double nationalité hongro-américain et est ainsi éligible pour les deux sélections nationales. Il joue d'abord avec les équipes de jeunes hongroises.

En , Aiden Harangi est appelé pour la première fois avec l'équipe des États-Unis des moins de 17 ans pour une tournoi amical en Europe.

Il est ensuite convoqué avec les moins de 17 ans pour participer au Championnat d'Amérique du Nord, centrale et Caraïbe du Sud des moins de 17 ans qui a lieu en . 

Les États-Unis atteignent la finale de la compétition après leur victoire face au Canada (2-0).

Style de jeu 
Aiden Harangi est capable de jouer comme milieu défensif, arrière droit ou défenseur central.

Palmarès 

 Championnat d'Amérique du Nord, centrale et Caraïbe
 Finaliste en 2023

Références

Liens externes 

 
Joueur américain de soccer
Footballeur hongrois
Naissance en février 2006
Naissance en Hesse